Колодница:
 Коло́дница — узница, подстражная, арестантка, заключенница, невольница посаженная в колоду (колодки).

Топоним

Белоруссия 
 Колодница — деревня в Крупском районе Минской области.

Украина 
 Колодница — село в Ковельском районе Волынской области.
 Колодница — село в Стрыйском районе Львовской области.

Гидроним

Украина 
 Колодница — река в Сколевском, Стрыйском и  Николаевском районах Львовской области.
 Колодница — река в Николаевском районе Львовской области.

Озёра

Украина 
 Колодница — озеро в Черниговской области.